Реформатский — русская семинаристская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 
 Реформатский, Сергей Николаевич (1860—1934) — русский советский химик-органик

